Thomas Hansen er navnet på flere personer:

 Thomas E. A. Hansen (1879-1948) – dansk billedhugger
 Thomas Hansen (fodboldspiller) (født 1983) – dansk fodboldspiller
Desuden:
 Thomas Hansen Erslew (1803-1870) – dansk litteratur- og personalhistoriker